Ча́рли Бью́ли (; род. ) — британский актёр, наиболее известный ролью Деметрия в фильме «Сумерки. Сага. Новолуние». В настоящее время живёт в Лос-Анджелесе.

Жизнь и карьера 
Чарли Бьюли изучал актерское мастерство, бизнес и право. Он вырос на небольшой ферме в Англии, жил в Париже и Ванкувере. Дебютировал на большом экране в роли Деметрия из клана Волтури в фильме «Сумерки. Сага. Новолуние»; он появится в последующих фильмах, включая уже вышедший на экраны «Сумерки. Сага. Затмение». Также у него одна из главных ролей в новом независимом фильме «Экстази», который анализирует последствия зависимости от загадочного наркотика для вечеринок.

В 2013 году Бьюли получил основную второстепенную роль во втором сезоне сериала «Нэшвилл».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Чарли Бьюли